Роберто Матеос () мексички је глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Мексички глумци